11 км (11-й кіломе́тр; Одинáдцятий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

 11 км — зупинний пункт Донецької дирекції Донецької залізниці на лінії Донецьк — 447 км 
 11 км — закритий зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Сухачівка — Правда
 11 км — роз'їзд Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Вільнянськ — Імені Анатолія Алімова
 11 км — зупинний пункт Кримської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці на лінії Острякове — Євпаторія-Курорт
 11 км — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці на лінії Потоки — Редути
 11 км — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці на лінії Мерефа — Зміїв